Coating (engl. für Schicht, Überzug, Belag) steht für:

 Beschichten, englische Bezeichnung in der Fertigungstechnik
 Friese (Stoff), auch Flaus, ein tuchartiger Kammgarnstoff in Köperbindung
 Coating (Früchte), das Beschichten von Früchten um sie haltbarer zu machen
 Coating (Pharmazie), das Beschichten oder Verkapseln von Partikeln
 Coating (Virologie), Vorgang, bei dem sich die virale Nukleinsäure beim Verlassen der Wirtszelle mit einer Membran umgibt